El Efecto Mariborla es el sexto episodio de la séptima temporada de la serie animada Futurama. Fue transmitida originalmente en Comedy Central el 18 de julio del 2012 y transmitida en FOX el 28 de abril del 2013. El episodio fue escrito por Michael Rowe y dirigida por Crystal Chesney-Thompson.

Sinopsis 

A la tripulación de Planet Express se le asigna la misión de devolver las "robadas" rocas lunares del Programa Apolo a la Luna. Allí asisten a un "Derby de Mariposas", donde mujeres con alas de mariposas pelean entre sí hasta la muerte. Cuando el locutor Abner Dobletrato pide rivales de aficionados a las actuales campeones reinantes "Las Mami Muertes", Leela y Amy se ofrecen. Estas son fácilmente derrotadas por sus oponentes en su primer intento, pero sin embargo, ofrecen la oportunidad de convertirse en un equipo regular en el Derby llamadas las "Wingnuts". Ellas son incapaces de mejorar en su primera actuación y perder todos los partidos que están colocadas. No obstante, en el vestuario, ellas ven que las campeonas compran una sustancia llamada "Nectar" que las ayuda a restituir la fuerza del cuerpo. Leela y Amy rápidamente ven esto como una oportunidad y compran Néctar para sí mismas, convirtiéndose pronto en tan fuertes como los campeones y comienzan una larga racha de victorias en otros partidos. Mientras tanto, Fry y Kif notan que sus respectivas novias, Leela y Amy, empiezan a ser brutales, poco románticas y al mismo tiempo abusivas sobre la influencia del néctar.

Pronto, su proveedor del Néctar agota su existencia de mercancía cuando las campeonas compran todo lo que tenía. El Profesor se da cuenta de que el néctar es una sustancia creada por una flor en el planeta de procedencia de Kif, Anphibios 9 y Kif, Fry, Bender, Leela y Amy se aventuran a recoger más. Una gran mariposa preserva en el planeta natal de Kif la reserva de mariposas, se les dice que tengan cuidado con los hombres mariposas por la Gran curadora de mariposas. Fry es rociado por feromonas de la mariposa gigante macho para su propia defensa. Después de haber recogido suficiente cantidad de néctar, pasan la noche en casa de los padres de Kif, cada uno durmiendo en habitaciones separadas. Leela de pronto empieza a enamorarse frenéticamente de Fry, pero ambos se sorprenden cuando Amy se vuelve tan excitada como ella por él. A su regreso a la Tierra, se dan cuenta de que el líquido contiene feromonas de apareamiento de las mariposas macho. El abuso de Néctar por parte de Leela y de Amy las ha hecho susceptibles a feromonas de las mariposas y se ven obligadas a dejar de Néctar de golpe con el fin de romper su dominio sobre ellos. Durante este tiempo, Fry comienza a sentirse extraño, y en un momento, crea y envuelve a sí mismo en un capullo de crisálida a bordo de la nave Planet Express.

Después de superar su adicción, Leela y Amy tienen un partido más en el Derby de Mariposas contra las campeonas Las Mami Muertes. Para añadirle a la competencia un poco más de emoción, el partido se celebró sobre un pozo de lava. Sin el Néctar, Leela y Amy son rápidamente superadas, las campeonas les destruyen sus alas y las retadoras se ven obligadas a volar juntas para evitar caer en la lava. A punto de serles arrancada la última ala y caer en la lava, Fry despierta de la crisálida como una gran mariposa y entra en la arena. Las campeonas se sienten atraídas por sus feromonas, lo que le permite a Leela y Amy abandonar el campo de forma segura. Tras el partido, el equipo de Planet Express recupera a Fry y creen que éste ha sido totalmente transformado en un insecto por el líquido. Pero pronto el insecto empieza a abrirse y cuando se abrió Fry estaba intacto y completo.

Episodios

Recepción 

Zack Handlen de El AV Club le dio al episodio una "B-", y lo describió como "pasable, pero no particularmente muy inspirador".

Véase también 

 Los robots y la cigüeña
 A brazo partido
 Decision 3012
 El Ladrón Bolsafaz
 Zapp el Idiota
 El Efecto Mariborla
 El tío de los Seis Millones de Dólares
 La monda con pan
 Libre Albedrío, tío
 Deseos de casi morir
 31st Century Fox
 Viva Marte Las Vegas
 Naturama
 La barriga de plomo
 Pavimento 2-D
 T: El terrícola
 El gran romance de Fry y Leela
 La antorcha inhumana
 Pozo de diversión del sábado por la mañana
 Calculón 2.0
 Assie vuelve a casa
 Leela y la planta de los genes
 Juego de Tonos
 Asesinato en Planet Express
 Hedor y pestilencia
 Mientras tanto

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2012